Фінал кубка Англії з футболу 1998 — 117-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Ньюкасл Юнайтед» і «Арсенал».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1998
Англія
Травень 1998
1998 в англійському спорті